Ай, былбылым ( и ) — татарская и башкирская народная песня. В ней повествуется о внутреннем диалоге человека с соловьём на фоне утреннего пробуждения природы с рассветом у реки. Песня является одной из самых популярных и легендарных татарских народных песен.

История 
Первое эстрадное исполнение по всей России в начале 20 века (1909–17, 1925–29 годах) на концертах татарским певцом Камилем Мутыги. 

В 1913 году впервые записана на фонограф в результате этнографической экспедиции Казанского университета от уроженца Стерлитамакского уезда Уфимской губернии башкира Султангалиева (имя неизвестно). Сотрудники ИЯЛИ им. Г. Ибрагимова и кандидат исторических наук И. Гарифуллин, на основании смежных источников, считают что этим человеком был будущий татарский политический деятель Мирсаид Султангалиев. На основании фонографических записей 1913 года в составе других народных песен татар и башкир опубликована в 1923 году в работе М. И. Берг «Восемь татаро-башкирских песен». 

Известен ещё один вариант песни, слова которой написал татарский поэт Наки Исанбет в 1956 году по заказу композитора Александра Ключарева. 

В современном исполнении больше всего её популяризировал советский и российский эстрадный певец Ренат Ибрагимов и Зуля Камалова.

В разное время входила и входит в репертуар всех известных татарских исполнителей, среди башкирских исполнителей менее распространена. Российский оперный певец Ильдар Абдразаков спел её 24 апреля 2018 года в Уфе на открытии I Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова

Также встречается у ряда славянских исполнителей на постсоветском пространстве, в частности у российской поп-группы «Премьер-министр», белорусская певица Алёна Ланская исполнила её на гала-концерте XI Республиканского фестиваля национальных культур в городе Гродно.

Песня исполнялась на почти всех официальных государственных концертах как Татарской АССР, включая пленумы Татарского обкома КПСС, так и Республики Татарстан.

В исполнении Дины Гариповой песня использована в качестве саундтрека сериала «Зулейха открывает глаза». После премьеры сериала 13 апреля 2020 года на телеканале «Россия-1» песня обрела новую популярность на постсоветском пространстве .

В мае 2021 года появилась версия песни в исполнении Гарика Сукачёва.

Текст песни

На башкирском языке  
Ай, былбылым, вай, былбылым,
Ағиҙелдең ҡамышы;
Таң алдынан сут-сут килә
Һандуғастар тауышы.

Ай, былбылым, вай, былбылым,
Ағиҙелдә таң ата;
Таңдар ата, өҙөлә үҙәк,
Йырлата ла илата.

Ай, былбылым, вай, былбылым,
Ҡунып һайрай талдарға.
Һинең хаҡта серҙәремде
Асам һандуғастарға.

На татарском языке  
Ай былбылым, вай былбылым
Агыйделнең камышы
Таң алдыннан чик-чик килә
Сандугачлар тавышы

Ай былбылым, вай былбылым
Агыйделдә таң ата
Таңнар ата, өзелә үзәк
Җырлата да елата

Ай былбылым, вай былбылым
Кунып сайрый талларга
Синең хакта серләремне
Сөйлим сандугачларга

На русском языке  
Ай, соловей мой, вай, соловей мой.
Камыши реки Агидель.
Перед рассветом немного звучит
Соловьиное пение.
 
Ай, соловей мой, вай, соловей мой.
Над рекой Агидель встаёт заря.
Расцветают зори, томится душа,
Побуждает петь и плакать.
 
Ай, соловей мой, вай, соловей мой.
Поёт, опустившись на ветки ивы.
Свои тайны о тебе
Я рассказываю соловьям.

Примечания

Литература 
 Атанова Л. П. Собиратели и исследователи башкирского музыкального фольклора, под редакцией А. М. Идельбаева, Издание республиканской молодёжной газеты «Иэшлек», Уфа, 1992 год.
 Берг М. И. Восемь татаро-башкирских песен. (под редакцией проф. В. А. Богородицкого), Казань, 1923 год.
 З. Н. Сайдашева «Татарская эстрадно-бытовая песня: история и развитие»
 Каркина С. В. Значение работы М. И. Берг «Восемь татарско-башкирских песен (под редакцией проф. В. А. Богородицкого)» в истории лингвистической и музыкальной этнографии Республики Татарстан // В. А. Богородицкий и современные проблемы исследования и преподавания языков: Материалы Всероссийской н.-пр. конф. — Казань: РИЦ «Школа», 2007. — С. 161—165.

Ссылки 
 Интервью Дины Гариповой о песне «Ай, былбылым»

Песни на башкирском языке
Башкирская народная песня
Песни на татарском языке
Татарская народная песня